Абельєйра () — португальська власна назва.

Топоніми

Собрал-да-Абельєйра — парафія.